Komediantka – powieść Władysława Reymonta wydana w 1896 r.
 Komediantka – film polski z 1986 r. w reżyserii Jerzego Sztwiertni z Małgorzatą Pieczyńską w roli głównej, adaptacja powieści
 Komediantka – 9-odcinkowy serial telewizyjny z 1987 r. w reżyserii Jerzego Sztwiertni